Парк имени Островского — парк, названный в честь советского писателя Николая Островского:

 Парк культуры и отдыха имени Николая Островского — парк в Ростове-на-Дону.
Парк имени Островского — прежнее название парка имени Николая Зерова в Киеве.